Gorzyca (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Międzyrzecki 
 Gorzyca (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubiński 
 Gorzyca (gemeente Darłowo), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Sławieński, in de gemeente Darłowo
 Gorzyca (gemeente Malechowo), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Sławieński, in de gemeente Malechowo

Zie ook 
 Górzyca (doorverwijspagina)